Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Араван Резаї з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01=

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
2008, одиночний розряд